Breusch steht für:

 deutscher Name der Bruche, Zufluss der Ill in Frankreich, siehe Bruche (Fluss)
 Friedrich Ludwig Breusch (1903–1983), deutscher Biochemiker

Siehe auch:
 Breusch-Pagan-Test